Унесённые ветром — российская поп-группа, основанная Дмитрием Чижовым и солисткой Татьяной Морозовой в 1997 году.

История

«Колледж» 

В 1988 году гитарист группы «Мираж» Дмитрий Чижов совместно с Игорем Пономаревым (концертный гитарист группы «Мираж») создал группу «Колледж», в которой выступил в качестве солиста и автора всех песен.
В разные годы в группу входили Игорь Пономарев (гитара), Александр Матяшин (ударные), Владимир Николаев (гитара), Сергей Крылов (клавиши), Михаил Горячев (клавиши).
Группой было записано и выпущено четыре альбома, впоследствии многие песни группы «Колледж» были исполнены Мариной Хлебниковой («Рай в шалаше», «Полоска взлётная» и другие) и Татьяной Морозовой, солисткой группы «Унесённые Ветром» («Мой милый ангел», «Вернись» и другие).

«Унесенные Ветром» 

В 1997 году Дмитрий Чижов создал новую группу — «Унесённые Ветром», для которой также все песни писал сам. Солисткой группы стала Татьяна Морозова.
После выхода первого альбома «Полтергейст» (1998) группа стала достаточно популярной, песни с альбома звучали в эфире радиостанций, группа участвовала в «Рождественских встречах» А. Пугачёвой, принимала участие в «Песне года».
В 1997 году группа стала лауреатом премии «Золотой граммофон» за песню «Полтергейст»

Другие исполнители 
Параллельно с работой над материалом для группы «Унесенные Ветром», Д. Чижов работал с М. Хлебниковой. Его песни в исполнении певицы также очень популярны в тот период времени («Чашка кофею», «Стаканчик бренди»).

Песни Д. Чижова, исполненные Хлебниковой: «Ночь перед Рождеством», «Солнце», «Деньги», «Полоска взлетная», «Рай в шалаше», «Чашка Кофею», «Стаканчик Бренди», «Мы с тобою вдвоём», «Миллион», «Если-после» и другие.

Певица Натали записывает ряд песен, тексты для которых также написаны Д. Чижовым.

Песни «Облака» в исполнении певицы Натали и «Полоска взлетная» в исполнении М. Хлебниковой вошли в первый альбом «Полтергейст» (1998) группы «Унесенные ветром»

В 1999 году выходит сингл Ф. Киркорова «Мышь». В 2002 Ф. Киркоров в дуэте с Татьяной Морозовой записывают песню «Пупсик», которая вошла в альбом «Полная версия» (2002) группы «Унесенные ветром».

Состав

Текущий (по состоянию на 2019 год) 
 Татьяна Морозова (р. 1970)
 Дмитрий Чижов

Бывшие участники 
 Игорь Пономарев
 Александр Матяшин
 Михаил Горячев

Дискография 
 1998 — «Полтергейст»
 1999 — «Унесённые ветром — Том 2»
 2000 — «Унесённые ветром — Том 3»
 2002 — «Полная версия»
 2005 — «Любовное настроение»
 2006 — «Легкий Намёк»
 2007 — «Звёздная линия»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Поп-группы России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»